Первая футбольная лига 1965/1966 () — 8-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 4 сентября 1965 года и закончился 29 мая 1966 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1965/1966
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1965 году
Спорт в Турции в 1966 году